Le nom Albertini provient de Alberto, formé des mots ala (tout) et bertha (fameux), donc quelqu'un qui est fameux dans tout.

Albertini est un nom de famille d'origine italienne et corse notamment porté par :
 Antoine Albertini (1975-), journaliste et auteur français vivant en Corse ;
 Auguste Albertini (1890-1967), homme politique français ;
 Bitto Albertini (1923-1999), directeur de la photographie, scénariste et réalisateur italien ;
 Dario Albertini (né en 1974), réalisateur italien ;
 Demetrio Albertini (né en 1971), footballeur italien ;
 Edda Albertini (1926-1988), actrice italienne ;
 Eugène Albertini (1880-1941), historien français ;
 Fabio Albertini (1775-1848), diplomate et patriote italien ;
 Gabriele Albertini (né en 1950), homme politique italien ;
 Georges Albertini (1911-1983), homme politique, collaborateur et militant anticommuniste français ;
 Giampiero Albertini (1927-1991), acteur italien ;
 Henri Albertini, un compositeur français du  siècle ;
 Ignazio Albertini (vers 1644-1685), compositeur italien ;
 Jean Αlbertini, dit Jean-François Maurice, un producteur, parolier et chanteur français  ;
 Jean-Marie Albertini (1929-2014), économiste français ;
 Johannes Baptista von Albertini (1769-1831): homme d’église et savant allemand ;
 Ketty Albertini (1926-1986), Actrice, Journaliste ;
 Luciano Albertini (1892-1945), acteur italien ;
 Luigi Albertini (1871-1941), directeur du Corriere della Sera ;
 Mario Albertini (1919-1997), universitaire philosophe italien ;
 Michel Albertini (né en 1953), acteur français ;
  ;
 Pierre-André Albertini, coopérant français ;
 Quilicus Albertini (1877 - après 1939), écrivain, haut fonctionnaire à la sous-direction des Beaux-arts, et politicien français d'origine corse ;
 Renato Albertini, parlementaire italien.

Voir aussi 
 Tablettes Albertini, tablettes trouvées à Tébessa Algérie